Чарльз Ирвинг Джонс (; ) — американский , профессор экономики Стэнфордского университета, автор .

Биография 
Чарльз родился в 1967 году в Ашвилле, штат Северная Каролина США. Он получил степень бакалавра по экономике (A.B.) с отличием в Гарвардском университете в 1989 году. В 1993 году успешно защитил докторскую степень по экономике (Ph.D.) в Массачусетском технологическом институте. Научными руководителями докторской диссертации были Оливье Бланшар и Стэнли Фишер.

Свою преподавательскую деятельность начал в должности  на экономическом факультете Стэнфордского университета в 1993—2001 годах. Затем занял должность ассоциированного профессора в Калифорнийском университете в Беркли в 2001—2004 годах. В июле 2004 году был удостоен профессорского звания на экономическом факультете в Калифорнийском университете в Беркли, где преподавал в 2004—2009 годах. С 2009 года является профессором экономики Стэнфордской высшей школы бизнеса. Был Джон Остервейс и Барбара Равицци преподавателем факультета в 2010—2011 годах, научным сотрудником факультета BP по глобальному менеджменту в 2013—2014 годах, Чарльз и Мелисса Фроланд профессором в 2017—2020 годах, начальником отдела рекрутинга младших экономических факультетов с 2012 года, региональным координатором по экономике с 2019 года в Стэнфордской высшей школе бизнеса.

Чарльз Джонс также был научным сотрудником департамента в 1997—2002 годах, помощником научного сотрудника Национального бюро экономических исследований с 2002 года, приглашённым профессором Стэнфордской высшей школы бизнеса в 2008 году, помощником редактора журнала Quarterly Journal of Economics в 1999—2019 годах, помощником редактора журнала  в 2007—2015 годах, соредактором журнала  в 2009—2011 годах, научным сотрудником  в 2000—2001 годах, научным сотрудником Фонда Альфреда П. Слоуна в 1999—2001 годах, национальным сотрудником Гуверовского института в 1996—1997 годах.

В настоящий момент является помощником редактора журнала  с 1998 года, соредактором журнала Econometrica с 2019 года, научным сотрудником  с 2016 года, приглашённым исследователем Федерального резервного банка Сан-Франциско с 2000 года, членом Американской академии искусств и наук с 2019 года, феллоу Эконометрического общества с 2020 года.

Награды и гранты 
За свои достижения был неоднократно отмечен:
 1989 — приз Уильямса в Гарвардском университете «за лучшую успеваемость на факультете»;
 1989—1992 —  от Национального научного фонда;
 1995—1998, 1999—2002, 2003—2007, 2007—2009 — гранты от Национального научного фонда;
 2010 — приглашённый лектор на X Международном конгрессе Эконометрического общества;
 2014 — почётный лектор на конференции Мэдиссон в Гронингене;
 2015 — пленарный выступающий на конференции Общества экономической динамики в Варшаве.

Библиография 
Чарльз Джонс опубликовал ряд работ, переведённых на русский язык:
 Джонс Ч., Воллрат Д. Введение в теорию экономического роста. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 296с. — ISBN 978-5-7749-1299-5 (англ. Introduction to Economic Growth — NY: W.W. Norton, 2013 (3rd Edition) with Dietrich Vollrath)
 Джонс Ч. Характеристики экономического роста//Справочное руководство по макроэкономике. Книга 1. Факты об экономическом росте и экономических колебаниях / Тейлор Д. Б., Улиг Х. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019 — 528с. — ISBN 978-5-7749-1475-3 (англ. The Facts of Economic Growth//Handbook of Macroeconomics, 2016, Vol. 2A, pp. 3-69.)

 Jones C.I. Macroeconomics — NY: W.W. Norton, 2017 (4th edition), 2008 (first edition).
 Artificial Intelligence and Economic Growth (with Philippe Aghion and Ben Jones), — October 2017,
 Are Ideas Getting Harder to Find? (with Nick Bloom, John Van Reenen, and Michael Webb), — March 2018
 The Productivity Slowdown in Advanced Economies/ECB Forum on Central Banking, June 2017.
 The Allocation of Talent and U.S. Economic Growth (with Chang Hsieh, Erik Hurst, and Pete Klenow), April 2018
 Life and Growth//Journal of Political Economy, April 2016, Vol. 124 (2), pp. 539—578.
 The Future of U.S. Economic Growth (with John Fernald)//American Economic Review Papers and Proceedings, May 2014, Vol. 104 (5), pp. 44-49.
 The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital (with Paul Romer) // American Economic Journal: Macroeconomics, January 2010, Vol. 2 (1), pp. 224—245.
 A New Proof of Uzawa’s Steady-State Growth Theorem" (with Dean Scrimgeour) // Review of Economics and Statistics, February 2008, Vol. 90 (1), pp. 180—182.
 The Shape of Production Functions and the Direction of Technical Change//Quarterly Journal of Economics, May 2005, Vol. 120 (2), pp. 517—549.
 Growth and Ideas/ P. Aghion and S. Durlauf (eds.) // Handbook of Economic Growth (Elsevier, 2005) Volume 1B, pp. 1063—1111.
 Population and Ideas: A Theory of Endogenous Growth/ Aghion, Frydman, Stiglitz, and Woodford (eds.) // Knowledge,Information, and Expectations in Modern Macroeconomics: In Honor of Edmund S. Phelps (Princeton University Press) 2003.
 Sources of U.S. Economic Growth in a World of Ideas// American Economic Review, March 2002, Vol. 92 (1), pp. 220—239.
 Was an Industrial Revolution Inevitable? Economic Growth Over the Very Long Run // Advances in Macroeconomics, August 2001, Vol. 1, No. 2, Article 1.
 Growth: With or Without Scale Effects? // American Economic Review Papers and Proceedings, May 1999, Vol. 89, pp. 139—144.
 R&D-Based Models of Economic Growth // Journal of Political Economy, August 1995, Vol. 103, pp. 759—784.

Примечания 

Действительные члены Эконометрического общества
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института